Le patronyme Buzzi est un nom d'origine italienne porté par les personnes suivantes :
 Carlo Buzzi (v. 1608-1658), peintre et architecte lombard baroque ;
 Carlo Buzzi (1922-2004), homme politique italien ;
 Carlo Alberto Buzzi (né en 1967), artiste contemporain italien, adepte du Public art ;
 Davide Buzzi (né en 1968), auteur-compositeur-interprète et guitariste suisse ;
 Emanuele Buzzi (né en 1994), skieur alpin italien ;
 Ippolito Buzzi (1562-1634), sculpteur italien ;
 Luca Buzzi (né en 1982), astronome italien ;
 Michel Buzzi (né en 1948), auteur-compositeur-interprète et homme de radio suisse ;
 Raffaele Buzzi (né en 1995), coureur italien du combiné nordique ;
 Ruth Buzzi (née en 1936), actrice américaine.

Corps célestes 
 (6517) Buzzi, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes de la famille de Hungaria.

Notes et références 

Patronyme italien